Primera División 1988 (Chili)
 Primera División 1988 (Argentinië)
 Primera División 1988 (Uruguay)
 Primera División 1988 (Paraguay)
 Primera División 1987/88 - Spanje